Stawiguda
 Stawiguda (osada leśna)
 Stawiguda (gmina)
 Stawiguda – dawna gromada
 Stawiguda (stacja kolejowa)